SIV peut correspondre à :
 Secteur d'information de vol : portion d'espace aérien rattachée à un aéroport, en France.
 Service d'information de vol : en français, service fournissant aux pilotes d'avions des informations utile à la navigation aérienne, telles que présence d'aéronefs dans le secteur, alertes météos etc - traduction du terme anglais FIS (Flight Information Service).
 Simian immunodeficiency virus - en français : virus de l'immunodéficience simienne (VIS), ou virus d'immunodéficience simienne, une espèce de virus proche du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ;
 Système d'information voyageurs, dans le domaine des transports publics ;
 Système d'immatriculation des véhicules, en France ;
 Système européen d'identification des visas ;
 Special Immigrant Visa, un type de visa pour les États-Unis, mis en place pour leurs anciens employés irakiens et afghans.